

События 
 Консулы: Публий Лициний Красс и Гай Кассий Лонгин (два плебея).
 Весна — Римский флот появился у берегов Македонии. Лициний переправил легионы в Аполлоний. Вспомогательными отрядами греческих племён взяты и сурово наказаны беотийские города. Персей стянул мощную армию к Китию, занял Азору, Тифей, Долиху, города Перребии, взял Киретии и Милы, занял Элатии и Гонну и остановился у Сикурии у подножья Оссы. В сражении при Сикурии (около Лариссы) с римлянами, пергамцами и фессалийцами македоняне одержали победу. Римлянами удалось отступить к морю. Персей предложил мир, но Лициний отказал. К Персею присоединяется Эпир. Римлянам удаётся удержать в подчинении греческие полисы. Римляне оклеветали в измене вспомогательные греческие отряды. Роспуск Беотийского союза.
Парфия:
 Царём стал Митридат I
 171—138/7 — Царь Парфии Митридат I.

Скончались 
 Фраат I — царь Парфии.

См. также

Примечания